Вшивцев — фамилия; имеет женскую форму Вшивцева.
 Вшивцев, Андрей Александрович (род. 1994) — российский футболист.
 Вшивцев, Владимир Сергеевич (род. 1961) — российский политический деятель.
 Вшивцев, Евгений Иванович (род. 1949) — советский и эстонский биатлонный тренер.
 Вшивцев, Сергей Александрович (1885—1965) — советский художник, заслуженный деятель искусств РСФСР (1956).
 Вшивцев, Юрий Михайлович (1940—2010) — советский футболист.
 Полякова-Вшивцева, Елена (род. 1972) — эстонская биатлонистка.